Cette page présente les qualifications concernant la Coupe du monde de beach soccer 2007 ayant eu lieu en 2007.

Qualifiés 

Afrique (CAF)
  Nigeria
   

Asie (AFC)
 
  
    

Océanie (OFC)
   

Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes (CONCACAF)
  
 

Amérique du Sud (CONMEBOL)
  
 , champion du monde en titre et pays hôte
  

Europe (UEFA)

Zone Europe

Premier tour 

12 équipes européennes sont reversées dans 4 groupes contenant chacun 3 équipes. Les 4 premiers sont alors qualifier pour l'Euro Beach soccer League, ainsi que les 4 meilleures nations européennes : la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Group 4

Euro Beach Soccer League 

8 pays participent à l'Euro Beach Soccer League. 

Le tournoi a eu lieu en 4 phases :
 San Benedetto del Tronto, Italie (13-15 juillet) 
 Portimão, Portugal (19-21 juillet)
 Tignes, France (27-29 juillet) 
 Majorque, Espagne (3-5 août)

Chaque équipe reçoit un nombre de point défini :

Un classement est alors établi, et les 6 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale :

Phase Finale 

Groupe 1

Groupe 2

Tableau Final :

Dernière chance :
12 équipes s'affrontent pour le dernier ticket, parmi lesquelles la  et l', éliminées lors de la phase finale.   

Sont donc qualifiés : le , la , la , l' et l'.

Zone Asie 

6 équipes asiatiques ont pris part à une phase de groupe, contenant chacun 3 équipes. Les 2 premiers et les 2 deuxièmes sont qualifiés pour la phase finale, determinant les 3 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2007.

Groupe 1

Groupe 2

Tableau Final 

Sont donc qualifiés : les , le  et l'.

Zone Afrique 

8 équipes africaines sont reparties dans 2 groupes de 4 équipes chacun. Les 2 premiers de chaque groupe se rencontrent lors de la phase finale, et les 2 finalistes sont qualifiés pour la Coupe du monde 2007.

Groupe 1

Groupe 2

Phase Finale 

Sont donc qualifés : le  Nigeria et le .

Zone Océanie 

4 équipes d'Oceanie se disputent l'unique place qualificative pour la Coupe du monde 2007 à l'issue de la phase de groupe, puis de la finale, réunissant les 2 premiers au classement.

Phase de Groupe

Tableau Final 

Est donc qualifée : les .

Zone Amérique 

7 équipes d'Amérique du Nord, du Sud, Centrale et des Caraïbes sont reparties dans 2 groupes, établi par zone. Les 2 premières équipes sont qualifées pour la Coupe du monde 2007.

Après cette phase, toutes les équipes se rencontrent, et sont classées anecdotiquement de la  à la .

Groupe Sud-Américain

Groupe Nord Américain, Amérique Centrale et Caraïbes

Tableau Final 

Sont donc qualifiés : les , l', l' et le . 

Coupe du monde de beach soccer